Basilewsky se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Pierre Basilewsky
 Stepan Basilewsky